Gubener Vorstadt steht für:

 Gubener Vorstadt (Frankfurt (Oder)), Wohnplatz von Frankfurt (Oder), siehe Gebietsgliederung von Frankfurt (Oder) #Stadtgebiet Gubener Vorstadt 
 Gubener Vorstadt (Lübben (Spreewald)), Stadtteil von Lübben (Spreewald), siehe Lübben (Spreewald) #Stadtgliederung
 Gubener Vorstadt (Peitz), Wohnplatz von Peitz, siehe Peitz #Stadtgliederung